Bari, grad u Italiji.
 Bari (pokrajina), pokrajina u Italiji
 Bari (narod), narod iz šire skupine Urdu.
 Bari (Niloti), Nilotsko pleme u Sudanu.
 Dobocubi (Bari), pleme Chibchan Indijanaca iz Venezuele i Kolumbije poznati i kao Dobocubi ili Motilon.
 A.S. Bari, nogometni klub iz Barija.

Jezici
Bari (jezik), nilotski jezik iz Sudana i Ugande.
Barí jezik, indijanski jezik iz Kolumbije i Venezuele